Broken – album Straight Faced (1996)
 Broken – album Soulsavers (2009)
 Broken (And Other Rogue States) – album Luke’a Douceta (2005)
 Broken – minialbum Nine Inch Nails (1992)
 Broken – minialbum The Berzerker (2000)
 Broken – minialbum MBLAQ (2014)
 Broken –  singel Sonaty Arctiki‎ (2003)
 Broken –  singel Kate Ryan (2011)
 Broken – singel Audiosoulz (2021)
 Broken – singel Gromee'ego i Olivii Addams (2021)
 Broken – amerykański film krótkometrażowy z 1993 ilustrowany muzyką Nine Inch Nails
 Broken – amerykański film krótkometrażowy z 2005
 Poza kontrolą (ang. Broken) – amerykański film z 2006 w reżyserii Alana White’a
 Broken – brytyjski film z 2012 w reżyserii Rufusa Norrisa
 Broken – nigeryjski film z 2013 w reżyserii Brighta Wondera Obasiego